Johnson kan syfta på:

 Fort Johnson – sir William Johnsons privatbostad och huvudkontor
 Johnson Hall –  privatbostad för sir William Johnson
 Lyndon B. Johnson Space Center – NASA:s markkontroll (Mission Control Center (MCC)) för alla bemannade rymdfärder

Företag 
 Johnsonsfären – den företagsverksamhet som ägs eller kontrolleras av Axel Johnsons ättlingar
 Axel Johnson Gruppen – fyra fristående koncerner inom Johnsonsfären
 Johnson Construction Company AB (JCC) – ett tidigare svenskt byggföretag, fusionerat till NCC
 Johnson & Johnson – en amerikanskt läkemedels- och medicintekniskt företag
 Johnson Metall AB – ett svenskt tillverkningsföretag med huvudkontor i Örebro
 Johnson Motor Company – ett tidigare amerikanskt varumärke för båtmotorer, se Evinrude

Personer 
 Johnson – ett efternamn och personer med namnet
 Johnson (kompositör) (1953–2011), indisk kompositör av filmmusik

Förnamn 
 Johnson Aguiyi-Ironsi (1924–1966), nigeriansk militär och politiker
 Johnson N. Camden, Jr. (1865–1942), amerikansk politiker, senator
 Johnson Oatman (jr) (1856–1922), amerikansk metodistpastor, författare av sånger och psalmer

Fiktiva personer 
 Johnsson (Tintin) – bifigur i den svenska översättningen av serien Tintin
 Jonson – en huvudperson i den svenska tv-serien Jonson och Pipen
 Jonsson – huvudpersonen i den svenska tv-serien Jonssons onsdag
 Cave Johnson – figur i datorspelet Portal 2
 Giacinta "Jinx" Johnson – Halle Berrys rollfigur i James Bondfilmen Die Another Day
 Karl-Bertil Jonsson – huvudperson i filmen Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton

Geografi

Antarktis 

 Cape Johnson,

USA 

 Johnson, Vermont, ort, Lamoille County,

Se även
 Johnson City
 Johnson County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar